Аккорды долгой жизни () — советский 2-серийный биографический фильм с элементами драмы, комедии и мюзикла 1981 года производства киностудии «Азербайджанфильм».

Сюжет 
Биографический фильм, посвящённый жизни и творчеству выдающиеся азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова. В фильме использованы отрывки из музыкальных произведений Гаджибекова — «Аршин мал алан», «Кёроглы», «Лейли и Меджнун» и «Не та, так эта».

Создатели фильма

В ролях 
 Ялчин Эфендиев — Узеир Гаджибеков в детстве
 Гусейнага Атакишиев — Узеир Гаджибеков
 Наджиба Меликова — Хуршид Бану Натаван
 Гадир Рустамов — Джаббар Карьягды
 Расим Гулиев — Гурбан Пиримов
 Рустам Рустамзаде — Абдуррагим Ахвердов
 Мамед Мамедов — Муслим Магомаев
 Али Зейналов — Гасан-бек Зардаби
 Микаил Мирза — Гусейнкули Сарабский
 Микаил Керимов — Гусейн Араблинский
 Яшар Нури — Зульфугар Гаджибеков
 Гамида Омарова — Малейка Гаджибекова
 Ибрагим Алиев — Ахмед Агдамский
 Шахмар Алекперов — Мирза Алиев
 Мая Искандерова — Шовкет Мамедова
 Тофиг Мирзаев — ведущий
 Агарафи Рагимов — помощник ведущего
 Камиль Магаррамов — Мирза Мухтар
 Ильхам Намиг Камал (в титрах — Ильхам Ахмедов) — журналист
 Ильхам Ханбудагов — журналист
 Т. Мамедов — мешади
 Алескер Мамедоглу — журналист
 Али Хагвердиев — Ханафи Терекулов
 Рафик Алиев — Али Терекулов
 Айдын Азим Каримоглу (в титрах — Айдын Азимов) — работник редакторской службы
 Гюльшан Эннагиева — Лейли
 А. Рзагулиева — Лейли
 Фархад Хусейнов — Агалар Аливердибеков
 Шамси Шамсизаде — отец Узеира Гаджибекова
 Тамила Ахмерова — мать Узеира Гаджибекова
 Фирангиз Шарифова — жена Хасана Зардаби
 Мамед Алили — Дадаш
 Джахангир Асланоглу (Cahangir Məmmədov kimi) — Гаджи
 Осман Хагги — турецкий консул
 Рафик Каримов — фотограф
 К. Мамедов
 Шамиль Сулейманов — Фараджов
 Р. Ширин
 Зилли Намазов — друг Узеира Гаджибекова
 Маяк Каримов — журналист

Роли дублировали (в титрах не указаны) 
 Аллахверди Йолчуев — покупатель воды
 Вагиф Мустафаев — Аббас Саххат
 Откам Искандеров — ученик
 Мирза Бабаев — чтец стихов
 Ахмед Ахмедов — Гочу
 Гасан Турабов — ведущий (Тофик Мирзаев)
 Парвиз Багиров — Джаббар Карьягдыоглы (Гадир Рустамов)
 Эльдениз Расулоглы — Абдурахим Хагвердиев Рустам Рустамзаде)
 Расим Балаев — Узеир Гаджибеков (Хуснейнага Атакишиев)
 Мирвари Новрузова — жена Хасана Зардаби (Фирангиз Шарифова)
 Фахраддин Манафов — Гусейн Араблинский (Михаил Каримов)
 Амилет Ханизаде — Мирза Мухтар (Камиль Магаррамов)
 Амина Юсифкызы — Шовкет Мамедова
 Рамиз Азизбейли — журналист
 Афрасияб Мамедов — турецкий консул (Осман Хагги)
 Адалат Мамедов — Муслим Магомаев (Мамед Мамедов)

Административная группа 
 автор сценария и режиссёр-постановщик: Анар
 оператор-постановщик: Заур Магаррамов
 художник-постановщик: Рафиз Исмаилов
 звукооператор: Азиз Шейхов
 режиссёр: Рафик Дадашов
 оператор: Немат Рзаев
 художник-костюмер: Казим Казимзаде
 монтажёр: Тахира Бабаева
 художник-гримёр: Эльбрус Вахидов
 ассистенты режиссёра: Т. Мамедов, Сулейман Ахмедов
 ассистенты оператора: Айдын Мустафаев
 ассистенты художника: М. Манувахова, М. Мамедов
 ассистент монтажёра: Ниса Гасымова
 второй оператор: Рамиз Бабаев
 второй художник: Мирза Рафиев
 осветитель на съёмках: В. Агаджанов
 музыкальный редактор: Назим Аливердибеков
 редактор: Тогрул Джуварлы
 консультант: Ниязи (в титрах — Ниязи Гаджибеков Тагизаде)
 директор фильма: Римма Абдуллаева
 в фильме поют: Бюльбюль, Шовкет Мамедова, М. Алиев, Рашид Бейбутов, Зейнаб Ханларова, Муслим Магомаев, Агабаба Буньятзаде, А. Рзаева, Мобил Ахмедов, Рубаба Мурадова, Ариф Бабаев, Гадир Рустамов, Мирза Бабаев, Фидан Гасымова, Акиф Исламзаде, А. Алиева, а также детский ансамбль «Qarabağ Bülbülləri»
 в фильме играет на таре: Бахрам Мансуров

Библиография 
 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına «Azərbaycanfilm» kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim «Azərbaycanfilm». 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh. 305—306; 311.
 Həsənova, T. «Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan kinosu». //Kino.- 2006.- 29 sentyabr.- səh. 7.
 Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan. Ramiz Məmmədov. Kino. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, 2007.- səh. 816.

Примечания

Ссылки 
 Подробная информация.
 Официальная страничка фильма в социальной сети Facebook.

Телефильмы-драмы СССР
Телекомедии СССР
Телефильмы студии «Азербайджанфильм»
Телефильмы СССР 1981 года
Фильмы на азербайджанском языке
Фильмы по сценариям Анара
Фильмы Анара
Телефильмы СССР по алфавиту